Neuf ou neuf peut signifier :
 nouveau (adjectif) ;
 9, le nombre ;
 9, le chiffre ;
années historiques : -9, 9, 1909 ou 2009 ;
 le 9, département français de l'Ariège ;
 Neuf ou 9 Télécom, ancien fournisseur d'accès internet racheté par SFR ;
 9 nom d'un album de Mercyful Fate ;
 9 nom d'un album d'Eros Ramazzotti ;
 9, nom d'un album du groupe Public Image Limited ;
 Neuf, nom d'un album d'Alain Chamfort ;
 , nom d'un album de Lara Fabian ;
 9: The Last Resort, jeu vidéo ;
 Neuf, valeur d'une carte à jouer ;
  ;
 9 mm Parabellum, calibre de cartouche ;
 Les Neuf Tailleurs, roman policier britannique.

Voir aussi